Пикерсгилл – английская фамилия.

Известные носители 
 Пикерсгилл, Генри Уильям  (1782–1875) – британский художник.
 Пикерсгилл, Фредерик Ричард (1820—1900) – британский художник, племянник Генри Уильяма.